Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 128001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 23 kwietnia 2003 do 14 października 2004. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

128001-128100

128101-128200

128201-128300

128301-128400

128401-128500

128501-128600

128601-128700

128701-128800

128801-128900

128901-129000

Przypisy 

Lista planetoid 128001-129000